Юрий Ефремов:
 Ефремов, Юрий (Георгий) Константинович (1913—1999) — русский физикогеограф, поэт.
 Ефремов, Юрий Николаевич (1937—2019) — советский и российский астроном.